Andreas Dittmer (né le  à Neustrelitz) est un céiste allemand pratiquant la course en ligne.

Palmarès

Jeux olympiques

Championnats du monde

Liens externes 
 

Céiste allemand
Céiste de course en ligne
Champion olympique de canoë-kayak
Médaillé de bronze olympique allemand
Champion olympique allemand
Céiste aux Jeux olympiques d'été de 1996
Céiste aux Jeux olympiques d'été de 2000
Céiste aux Jeux olympiques d'été de 2004
Céiste aux Jeux olympiques d'été de 2008
Naissance en avril 1972
Médaillé d'argent olympique allemand
Naissance à Neustrelitz
Champion d'Europe de course en ligne de canoë-kayak